Sukno ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Sukno (* 1959), jugoslawischer Wasserballspieler
 Sandro Sukno (* 1990), kroatischer Wasserballspieler